Miejscowości w USA:
 Milnor – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
Gminy w USA:
 Milnor (ang. Milnor Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent